Деушево — название населённых пунктов:

Россия 
 Деушево — село в Караидельском районе Башкортостана.
 Деушево — деревня в Волжском районе Марий Эл.
 Деушево — село в Апастовском районе Татарстана.